WTL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tuntutuliak (Alaska) (Stati Uniti)